Supercoppa belga 2014 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa belga 2014 – torneo di pallavolo maschile